Herring Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Herring Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Herring Island (ö i Australien), Victoria, Yarra, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar